Бела Русија може бити:

 Бела Русија, историјска област
 Бела Русија, архаични назив за Белорусију